Сербохорва́тская Википе́дия ( / , Хорватосе́рбская Википедия,  / ) — раздел Википедии на сербохорватском языке, языке бывшей Югославии.

Особенности 
В отличие от Сербской Википедии, этот раздел пока не содержит систем преобразования текста — текст виден в том алфавите, в котором был введён.
Авторы сами выбирают, писать статью на кириллице или на латинице, а в последнем случае придерживаться или сербской или хорватской орфографии.

Подобное «двуязычие» заметно и на , и в оформлении национального веб-интерфейса (надписи на кириллице и латинице дублируют друг друга), и даже в датах (названия месяцев одновременно приведены в двух версиях: славянские [хорватские] латиницей, и латинские [сербские] кириллицей).

Активность в разделе непропорционально мала количеству участников, и значительная часть оной сводится к согласованиям различных вариантов орфографии в названиях статей (создание перенаправлений и т. п.).

Статистика 
По состоянию на    года количество статей в сербохорватском разделе составляет  .   , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней, а   имеют статус администратора. Общее число правок составило .

Занимает  место по количеству статей среди всех разделов. Для сравнения: Сербская Википедия занимает  место, хорватская —  место, и боснийская —  место.

История 
Сербохорватская Википедия была основана в январе 2002 года. Целесообразность создания этого раздела с самого начала ставилась под сомнение, однако на тот момент раздел было решено всё-таки развивать.

Тем не менее, раздел сильно отстал в своём развитии от трёх более «специфичных», отражающих более узкую норму языка и, возможно, ориентированных национально. Сербохорватский раздел был закрыт на короткое время в начале 2005 года как неактивный.

 7 октября 2005 года — 1000 статей.
 22 июля 2006 года — 5 тыс. статей.
 10 апреля 2007 года — 10 тыс. статей.
 4 ноября 2008 года — 20 тыс. статей.
 8 ноября 2011 года — 50 тыс. статей.
 4 июля 2012 года — 60 тыс. статей.
 23 декабря 2012 года — 75 тыс. 152 статей.
 20 апреля 2013 года — 80 тыс. статей.
 25 января 2014 года — 100 тыс. статей.
 27 июля 2014 года — 200 тыс. статей.
 22 марта 2015 года — 300 тыс. статей.
 20 июня 2015 года — 400 тыс. статей.

В феврале 2014 года рассматривался вопрос закрытия раздела, но его было решено оставить.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Vecernji.hr: Wikipedia na mala vrata uvodi srpsko-hrvatski jezik

Южнославянские языки
Разделы Википедии
Сайты, появившиеся в 2003 году